Птици може да се отнася за:
 Птици (Aves), клас гръбначни животни
 Птиците (Аристофан), комедия от Аристофан
 Птиците (Дафни дю Морие), новела от Дафни дю Морие
 Птиците (филм), филм на Алфред Хичкок от 1963 година
 Птиците (защитена местност), защитена местност в България